W Polsce
 Kukowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe 
 Kukowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny 
 Kukowo – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk 
 Kukowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko
 Kukowo – gromada
 Kukowo – jezioro w woj. podlaskim w pow. augustowskim, w gminie Bargłów Kościelny

 Na Białorusi
 Kukowo – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Oharewicze
 Kukowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Chożów

Zobacz też 
 Kuków